De Rally van Finland 1987, formeel 37th 1000 Lakes Rally, was de 37e editie van de rally van Finland en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1987. Het was de 170e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Fin
Rally van Finland